Ово је било прво издање турнира.

Борис Бекер и Патрик Кинен су освојили титулу. У финалу су победили Шелбија Канона и Скота Мелвила са 6:2, 6:4.

Носиоци 

  Том Најсен /  Цирил Сук ''(полуфинале)
 N/A

<li>  Хендрик Јан Давидс /  Либор Пимек (четвртфинале)
<li>  Дијего Наргизо /  Хавијер Санчез (четвртфинале)

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 1993."

Отворено првенство Катара у тенису 1993.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови